

Tantale

Terbium

Technétium

Tellure

Thorium

Titane

Thallium

Thulium

Tennesse 

Liste en rapport avec la chimie